Goldthwaite ist der Familienname folgender Personen:

 George Goldthwaite (1809–1879), US-amerikanischer Politiker
 Kevin Goldthwaite (* 1982), US-amerikanischer Fußballspieler

Goldthwaite ist der Name folgender Orte:
 Goldthwaite (Texas), Stadt in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 Bobcat Goldthwait (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor